Soumaïla Coulibaly (né en 1978), footballeur international malien
Soumaïla Coulibaly (né en 2003), footballeur français